Jon Cooper peut faire référence à :
 Jon Cooper, entraîneur de hockey sur glace ;
 Jon Cooper, joueur de football américain.